Orbitarium – dział Planetarium im. Władysława Dziewulskiego w Toruniu.

Lokalizacja 
Orbitarium znajduje się w zachodniej części Zespołu Staromiejskiego, przy ul. Franciszkańskiej 15 - 21, w sąsiedztwie Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika, Collegium Maius, Kościoła Mariackiego oraz Aresztu Śledczego.

Siedziba

Historia 
Orbitarium otwarto 26 czerwca 2005 roku. Pierwsza wystawa, którą można było tu obejrzeć nawiązywała do misji sondy Cassini-Huygens. Składało się na nią kilkanaście interaktywnych urządzeń-zabawek, przybliżających w sposób poglądowy działanie sił grawitacji na ciężkich ciałach niebieskich, powstawanie tornad oraz problemy związane z dalekimi lotami kosmicznymi (opóźnienie sygnałów, anteny paraboliczne, wielkie ciśnienia). Wystawę te urozmaicały także pokazy filmów i animacji dotyczące misji Cassini oraz interaktywny model sondy kosmicznej. Ponadto od połowy 2012 roku w orbitarium można było zobaczyć wystawę o nazwie Geodium, zaś od 12 lutego 2018 roku w miejscu istniejących wystaw - interaktywną i multimedialną przestrzeń – Baza MARS#17.

Statystyka 
Liczba odwiedzających orbitarium (2005-2016):

Zobacz też 
 Muzea i parki edukacyjne
 Kultura w Toruniu
 Gazownia w Toruniu

Przypisy

Bibliografia 
 

Planetaria
Muzea w Toruniu
Popularyzacja nauki